Задуха або Асфіксія — медичний термін, що означає страждання хворих від нестачі повітря, нестачі кисню.Задуха виникає у хворих на легені, серце, алергію. Є провідним симптомом астми, серцевої, легеневої.
 Задуха (роман) — назва роману письменника зі Сполучених Штатів Чака Поланіка (1962 року народження).
 Задуха (фільм) — фільм 2008 року режисера Кларка Грегга, знято за однойменним романом американського письменника Чака Поланіка.

Багатозначні терміни